Adam Rothenberg é ator estadunidense.

Início da vida 

Rothenberg nasceu em Tenafly, Nova Jersey . Ele é de judeu ancestralidade do lado do pai e tem seis irmãos.

Trabalhos 

 Damages (2006), Filme de Televisão
 The Jury, (2004, 1 Episódio), série de TV
 Law & Order (2008, one episode), television series
 The Ex-List (2008), television series
 Mad Money (2008), filme
 Tennessee (2008), filme
 House MD (2010, 1 Episódio), Série de TV
 Misconceptions  (2005)
 Person of Interest (2011, 1 Episódio)
 Alcatraz (2012, 1 Episódio)

Ligações Externas 

Atores dos Estados Unidos